Wolisko, village polonais dans le powiat de Giżycko.
 Wolisko, village polonais dans le powiat de Nidzica.